Descotes oder Descôtes ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Descôtes (* 1959), französische Diplomatin
 Maurice Descotes (1923–2000), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Diplomat